Det här är en lista över svenska miljardärer, räknat i miljarder svenska kronor (SEK), för år 2012'''.

Se även
Listor över världens rikaste personer

Källor
Sveriges 119 miljardärer 2012, Veckans Affärer
Sveriges miljardärer 2012, Veckans Affärer, 2012-12-12
119 miljardärer i Sverige, Norran, 2012-12-13
Miljardären som drömmer om det klasslösa samhället, ETC, 2013-01-06

Miljardärer (2012)
Svenska miljardärer (2012)
Listor över svenska miljardärer